Маринэ Петросян (; род. 16 августа 1960, Ереван) — армянская поэтесса и публицист.

Творческий путь 
Начало творческого пути Маринэ Петросян совпадает с концом советского периода. Её стихи впервые появились в журнале «Гарун» в 1987 году, а первая книга стихов вышла в Ереване в 1993 году, уже после распада Советского Союза. Стихи, вошедшие в эту книгу, были переведены на французский поэтом Ваэ Годель, и в 1995 году французское издательство Comp’Act выпустило сборник Маринэ Петросян J’apporterai des pierres. Книга получила хорошие отзывы во французской прессе, в том числе в газете Le Monde, и издательство Comp’Act в 2003 году напечатало новый сборник поэтессы, Erevan, в которую вошли переведённые стихи из книги «Канонические истории» (Ереван, 1998).

С тех пор поэтесса опубликовала ещё три поэтических сборников в Ереване, притом последний, «Пистолет выстрелил», был напечатан за счет средств, полученных в результате подписки — беспрецедентный случай в армянской постсоветской практике. В 2015 году аргентинское издательство audisea. выпустило книгу Петросян «Disparó el arma», переведенная на испанский Алис Тер-Гевондян. Презентация книги прошла в Национальной библиотеке страны, в присутствии автора, которого известная газета Página/12 пригласила на интервью

Петросян пишет также литературоведческие эссе. Её эссе «Антипоэзия, или когда поэт не ищет алиби» вызвала жгучие споры в литературных кругах Армении. В ней «антипоэзия» (стихи, преднамеренно идущие вразрез с доминирующим представлением о поэзии) объявлялась новым и главным течением в армянской поэзии.

Маринэ Петросян широко известна в Армении также как публицист. В 2007—2009 годах она вела колонку в оппозиционной газете «Айкакан жаманак». Её статьи на острые социально-политические темы, написанные в напряжённейший период до и после президентских выборов 2008 года, были очень популярны в самых разных слоях армянского общества. Позже они были собраны в сборник эссе «Կարմիր աֆիշ» (Красная афиша). В 2007 г. «Айкакан жаманак» вручила премию «Тигран Айрапетян» Маринэ Петросян за статью «Почему не заканчивается война».

Книги 
 Բանաստեղծություններ, առաջին գիրք (Стихи, первая книга), Կոսսու, (1993)
 J’apporterai des pierres, Editions Comp’Act, (1995)
 Կանոնական պատմություններ (Канонические истории), Զանգակ, (1998)
 Erevan, Editions Comp’Act, (2003)
 Հայաստանի ծովափին (На побережье Армении), ակտուալ արվեստ, (2006)
 Una vegada a l’hivern, (Стихи Маринэ Петросян и Тиграна Паскевичяна на каталонском), Institució de les Lletres Catalanes, (2008)
 Կարմիր աֆիշ (Красная афиша), ակտուալ արվեստ, (2011)
 Սալաթ կրակոցներով (Салат с выстрелами), ակտուալ արվեստ, (2011)
 Ատրճանակը կրակեց (Пистолет выстрелил), ակտուալ արվեստ, (2014)
 Disparó el arma, audisea. , (2015)

Ссылки 
 Официальный сайт Маринэ Петросян 
 Колонка Маринэ Петросян в Թերթ.am
 Салат с выстрелами․ Стихи Маринэ Петросян в журнале «Воздух».

Примечания 

Писательницы Армении